Panczak ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Georg Panczak (* 1952), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Jan Panczak (* 1976), deutscher Synchronsprecher